Tasov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tasov, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Tasov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina

Con grafia differente:
Tašov, comune del distretto di Ústí nad Labem, nella regione omonima